Първото народно събрание е първият парламент на Народна република България. Ако се спази номерацията на предходните парламенти, то е XXVII поред Обикновено народно събрание.

Избори 

Изборите са проведени по променен избирателен закон, който понижава минималната възраст на избиратели и кандидати до 18 години. Гласуването е проведено на 18 декември 1949 година по пропорционалната система. Свои листи, съгласувани с ръководството на Българската комунистическа партия (БКП) издигат самата БКП, БЗНС (казионен), Отечественият фронт и други казионни организации.

Изборите се провеждат при тотален контрол от страна на режима и без участието на опозиционни кандидати, като резултатите масово се фалшифицират. Въпреки това властите отчитат на много места, особено в селата, тежко засегнати от мерките на колективизация, масов отлив на избирателна подкрепа.

Изборни резултати*

Обобщени резултати за страната 

От избраните 239 депутати 161 са комунисти, а останалите – земеделци и безпартийни.

Резултати по окръзи 

* По Съобщение на Централната избирателна комисия (в-к „Отечествен фронт“, год. VI, бр. 1638 от 20 декември 1949 г.)

Ръководство

Бюро

Президиум 

1 Освободен с решение на Народното събрание от 27 май 1950 г.

2 Избран с решение на Народното събрание от 27 май 1950 г.

3 Освободен с решение на Народното събрание от 9 декември 1950 г.

4 Избран с решение на Народното събрание от 9 декември 1950 г.

Решения 
Сред приетите от I народно събрание актове са:
 Закон за защита на мира
 Наказателен закон
 Закон за собствеността
 Закон за отменяне на всички закони, издадени преди 9 септември 1944 г.
 Закон за народните съвети
 Кодекс на труда
 Граждански процесуален кодекс
 Наказателно-процесуален кодекс
 Закон за устройство на съдилищата
 Закон за кооперациите

Източници